Die Blair Film Company war eine von George Alfred Blair und George Eastman gegründetes Unternehmen für die Produktion von Celluloid-Filmen. Die Standorte der Fabrik waren Saint Mary Cray und Foots Gray in Kent, England.

1907 wurde sie von Charles Pathé aufgekauft und 1911 liquidiert.

Die „Blair Film Co.“ gehörte zu den ersten Filmfabriken. Nach einigen Quellen soll der Betrieb im August 1889 aufgenommen worden sein, eventuell schon früher.

Literatur 
 Christopher Rawlence: The Missing Reel. Colins, 1990; S. 294
 Photo-Magazin. März, 1958; SS. 84 u. 86
 Jacques Kermabon: Pathé. Premier empire du cinéma (...)

Filmtechnikhersteller
Ehemaliges Unternehmen (Kent)